Balshaw ist der Familienname folgender Personen:

 Iain Balshaw (* 1979), englischer Rugby-Union-Spieler
 Maria Balshaw (* 1970), britische Museumsdirektorin